Venuti est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Joe Venuti (1896/1903-1978), violoniste de jazz américain
Lawrence Venuti (né en 1953), théoricien américain de traduction
 (né en 1995), joueur italien de football
 (née en 1941), actrice australienne
 (né en 1963), chanteur et compositeur italien

Voir aussi

Homonymie de patronyme